Le mutualisme dans son sens premier exprime la coopération.
En économie, le mutualisme est un système d'économie sociale qui promeut les sociétés d'assurance mutuelle.

En biologie, le mutualisme est une collaboration entre organismes d'espèces différentes.

Voir aussi
Le mutuellisme est une théorie économique de Pierre-Joseph Proudhon.